Adelgot ist der Name folgender Personen:
 Adalgod von Osterburg († 1119), Graf von Veltheim und Erzbischof von Magdeburg
 Adalgot von Veltheim (11. Jh.), Stammvater der Edelherren von Veltheim
 Adelgot (Chur) († 1160), Bischof von Chur